Llibre Verd de Barcelona, llibre de privilegis més important del Consell del Cent de Barcelona
 Llibres verds, relatius a la condició conversa dels llinatges espanyols
 Llibre Verd (Aragó), publicació amb una relació de les famílies d'Aragó, seu llinatge i si tenien antecedents conversos
 Llibre Verd (Gaddafi) publicat per Gadaffi en tres toms des de 1975 a 1979
 Llibre Verd (govern), informe governamental provisional, document de consulta i debat de propostes de polítiques
 Llibre verd dels feus, inventari dels feus del bisbat de Girona 1362-1371
 Llibre Verd de Manresa